Rodenburg (Kortrijk), een wijk in de Belgische stad Kortrijk
 Rodenburg (Utrecht), een voormalig middeleeuws stadskasteel in de Nederlandse stad Utrecht
 Rodenburg (Sneek), een voormalige stins in de Nederlandse stad Sneek
 Windpark Jaap Rodenburg
 De Rodenburgs,  televisieserie op de Vlaamse tv-zender VTM 
Personen:
 Arnoud Rodenburg (1969), Nederlands politicus van het CDA
 Brecht Rodenburg (1967) voormalig Nederlands volleybalinternational
 Nico Rodenburg (1919-1998), president-directeur van Philips
 Theodore Rodenburg (1574-1644), Nederlandse dichter, toneelschrijver, diplomaat en koopman
Zie ook: Roodenburg